Кастельо́н (, ) — власна іспанська назва. Також — Кастельйон.

Топоніми

Кастельйон-де-ла-Плана
 Кастельйон (провінція)

Особи 
 Кастельйон — іспанське прізвище.

Примітки